Herrarnas turnering i fotboll vid olympiska sommarspelen 2020 spelades mellan 22 juli och 7 augusti 2021 i Tokyo och fem andra orter i Japan. 16 lag uppdelade på fyra grupper deltog vid spelen.

Kvalificering 

16 lag från sex olika kontinenter kvalificerade sig till spelen. Japan blev som värdnation automatiskt kvalificerat.

Spelartrupper 

Spelarna är tvungna att vara födda den 1 januari 1997 eller senare, men varje lag får också använda tre äldre spelare. I slutet av juni 2021 tog IOK beslutet att låta utöka trupperna från 18 till 22 spelare, men endast 18 får tas ut till varje match.

Gruppspel 

Gruppvinnarna och grupptvåorna gick vidare till kvartsfinalerna.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Utslagsspel

Referenser 

Fotboll vid olympiska sommarspelen 2020